Klasyfikacja medalowa wszech czasów – przedstawia liczbę zdobytych medali przez poszczególne państwa podczas letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, tj. od 1896 do 2022 r. Zestawienie nie włącza Olimpiady Letniej z 1906 roku, ze względu na swoją nazwę często mylonej z igrzyskami olimpijskimi.

MKOl nie opublikował własnej klasyfikacji wszech czasów. Tabela została opracowana przez zsumowanie klasyfikacji medalowych.

Klasyfikacja

Państwa, które nie zdobyły medalu 
Po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2022 roku 77 spośród 232 organizacji uczestniczących w igrzyskach olimpijskich nie ma w swoim dorobku ani jednego medalu.

Zobacz też 
 klasyfikacja medalowa Olimpiady Letniej 1906
 Polska na letnich igrzyskach olimpijskich

Przypisy

Bibliografia 
 Klasyfikacje medalowe na oficjalnej stronie MKOl
 Oficjalne raporty olimpijskie

Linki zewnętrzne 
 
 (2006)
 
 
 
 NYTimes.com

Klasyfikacja medalowa letnich igrzysk olimpijskich
Listy sportowe - igrzyska olimpijskie